Resortowe dzieci. Media
 Resortowe dzieci. Służby
 Resortowe dzieci. Politycy